Maria Goretti — santa da Igreja Católica
Santa Maria Goretti (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul
Maria Goretti (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais
Capela de Santa Maria Goretti — igreja de Currais Novos, estado do Rio Grande do Norte

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos